Flucticularia sharpei är en ringmaskart som beskrevs av William Melville Ware 1974. Flucticularia sharpei ingår i släktet Flucticularia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sharpei